Мозгово — село в гміні Залево Ілавського повіту.

 Мозгово — населений пункт в общині Алексинаць Нишавського округу.
 Мозгово — населений пункт в общині Гнілане, автономний край Косово і Метохія.

Див. також 
 Музґово — село в Польщі, в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.